Beat Forster, né le  à Herisau, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est sous contrat avec Bienne.

Carrière 
Il entama sa carrière avec les juniors du club de sa ville, SC Herisau. Après cela il change d'équipe et part à Davos. Au HCD, il fêtait ses plus grands succès, en devenant champion suisse deux fois, en 2002 et 2005. Après une saison supplémentaire avec Davos, il décide de changer d'équipe et part à Zurich. Avec ce club, il gagne en 2008 un autre titre de champion suisse. Il y contribua largement avec un total de 25 points.

En décembre 2008, Forster annonçait qu'il veut s'accomplir encore pour son ex-club, Davos. Ainsi, il dépose la résiliation sans délai du contrat existant. Le ZSC Lions ont réagi fâcheusement sur cette action. Finalement, les deux clubs se sont mis d'accord pour un transfert le . Le HC Davos a payé un montant d'environ  francs suisses dont Forster a touché une partie.
Au Repêchage d'entrée dans la LNH 2001, les Coyotes de Phoenix le choisissent dans la troisième ronde comme  au total.

Le 13 février 2017, il signe un contrat de deux ans en faveur du HC Bienne.

Statistiques 

|1999-2000||HC Davos U20||Jr. Élites A||34||4||15||19||40||6||1||0||1||6
|-
|2000-2001||HC Davos||LNA||7||0||0||0||6||3||0||0||0||2
|-
|2000-2001 || SC Herisau||LNB||3||0||0||0||16||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001 || HC Davos U20||Jr. Élites A||27||6||7||13||44||3||1||1||2||4
|-
|2001-2002||HC Davos||LNA||33||1||3||4||51||16||0||1||1||2
|- 
|2001-2002 || HC Davos U20||Jr. Élites A||4||2||2||4||12||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||HC Davos||LNA||30||1||4||5||24||17||0||1||1||16
|-
|2003-2004||HC Davos||LNA||44||3||8||11||34||6||0||0||0||26
|- 
|2004-2005||HC Davos||LNA||29||3||4||7||28||15||1||0||1||10
|-
|2004-2005 || HC Coire||LNB||1||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|- 
|2005-2006||ZSC Lions||LNA||32||3||2||5||83||9||0||0||0||8
|-
|2006-2007||ZSC Lions||LNA||44||7||3||10||119||7||0||1||1||12
|-
|2007-2008||ZSC Lions||LNA||49||14||11||25||127||15||5||8||13||16
|-
|2008-2009||ZSC Lions||LNA||26||5||11||16||58||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009 || HC Davos||LNA||13||3||4||7||32||21||1||5||6||44
|-
|2009-2010||HC Davos||LNA||50||13||18||31||97||6||1||2||3||12
|-
|2010-2011||HC Davos||LNA||47||5||17||22||93||14||4||4||8||40
|-
|2011-2012||HC Davos||LNA||37||5||20||25||40||4||0||0||0||2
|-
|2012-2013||HC Davos||LNA||35||4||13||17||51||7||0||4||4||6
|-
|2013-2014||HC Davos||LNA|| 48||4 ||10 || 14|| 66|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2014-2015||HC Davos||LNA||15 || 1||4 ||5 || 18||15 ||0 ||5 ||5 ||10 
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 44 || 8 || 13 || 21 || 116 || 8 || 0 || 3 || 3 || 29
|-
|2016-2017 || HC Davos || LNA || 48 || 4 || 24 || 28 || 40 || 10 || 1 || 3 || 4 || 24
|-
|2017-2018 || HC Bienne || LNA || 46||10||15||25||38||12||2||3||5||6 
|-
|2018-2019 || HC Bienne || LNA || 21||0||7||7||20||12||0||2||2||4 
|-
|2019-2020 || HC Bienne || LNA || 50||2||12||14||24||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021 || HC Bienne || LNA || 41|| 3|| 3|| 6|| 46|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022|| HC Bienne || LNA ||  || 

|2000 ||  Suisse -18 ans||Championnat du monde - 18ans
| 7 || 0 || 0 || 0 || 24 || 
|- 
|2001 ||  Suisse -18 ans|| Championnat du monde - 18ans
| 7 || 2 || 2 || 4 || 34 || 
|-
|2001 ||  Suisse -20 ans|| Championnat du monde junior 
| 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || 
|- 
|2002 ||  Suisse -20 ans||Championnat du monde junior
| 7 || 0 || 2 || 2 || 10 || 
|- 
|2003 || ||Championnat du monde 
| 7 || 1 || 2 || 3 || 8 || 
|- 
|2003 ||  Suisse -20 ans||Championnat du monde junior
| 6 || 1 || 3 || 4 || 2 || 
|- 
|2004 ||  Suisse||Championnat du monde
| 7 || 1 || 2 || 3 || 6 || 
|- 
|2004 || HC Davos||Coupe Spengler 
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || Vainqueur
|- 
|2005 ||  Suisse||Championnat du monde
| 7 || 1 || 1 || 2 || 12 || 
|- 
|2006 ||  Suisse||Jeux olympiques
| 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || 
|- 
|2006 ||  Suisse||Championnat du monde
| 6 || 1 || 0 || 1 || 12 || 
|- 
|2007 ||  Suisse||Championnat du monde
| 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|- 
|2008 ||  Suisse||Championnat du monde
| 7 || 2 || 2 || 4 || 2 || 
|-
|-
|2008-2009 || ZSC Lions||Ligue des champions
| 3 || 1 || 2 || 3 || 4 || Vainqueur
|-
|2011 || HC Davos||Coupe Spengler
| 4 || 0 || 2 || 2 || 2 || Vainqueur 
|-
|2012 || HC Davos||Coupe Spengler
| 5 || 0 || 1 || 1 || 6 || Finaliste
|-
|2013 || HC Davos||Coupe Spengler
| 3 || 1 || 1 || 2 || 2 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1983
Naissance à Herisau
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Sportif appenzellois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Herisau
Joueur du HC Coire
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Bienne